Grillmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Grillmeier (1910–1998), römisch-katholischer Theologe, Jesuit, Hochschullehrer und Kardinal 
 Roland Grillmeier (* 1971), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
Siehe auch:
 Grillmaier
 Grillemeier